Fat Four
 Usenet

Voir aussi 
 Grand huit
 Big One

 Big Three
 
 Big Five
 Big Six

 Big Ten